Robenson Lauvince (né 20 février 1985, Port-de-Paix, Haïti) est un acteur, réalisateur et producteur. Il est un cinéaste passionné . Il est connu pour le film Maried Men et une brillante série télévisée dirigée et produite par lui nommée Loyal-T. Il travaille actuellement sur un film spécial, July 7, qui est basé sur l'assassinat de Jovenel Moïse, le 58ème président d'Haïti. Il a joué en tant qu'acteur dans cinq de ses films vedettes.

Début de la vie

Carrière 
  

En 2019, il a trouvé un autre chef-d'œuvre, Je M'en Souviens. C'était l'histoire d'une fille rentrant chez elle après avoir passé sa vie au Canada à partir de l'âge de six ans. C'était un film social basé sur un thème stimulant.

Loyal-T est . C'est une série télévisée que les Haïtiens peuvent regarder sur Amazon Prime. Clearshot Entertainment sort un épisode chaque dimanche dans le cadre de cette série.

Son entreprise travaille également sur un projet tant attendu par les Haïtiens, July 7. L'histoire de ce film est basée sur l'assassinat de Jovenel Moïse, le 58e président de la République d'Haïti. Le teaser du film est sorti le 7 juillet 2022.

Il espère que le July 7 servira d'outil pour apporter l'unité aux Haïtiens. Le scénario du film est écrit par Gary Victor et Paul Henry Athis. Jimmy Jean-Louis, un célèbre acteur hollywoodien, sera vu à l'écran dans ce film. Un autre acteur international de renom, Anthony Alvarez, y joue également un rôle. Alvarez est surtout connu pour son film, The Curse of Father Cardona, dans lequel il a travaillé avec Zoe Saldana. . Lauvince aime documenter ce qui se passe dans son pays.

Filmographie

Notes et références

Liens externes 
• Robenson Lauvince sur IMDb

Naissance en février 1985
Naissance à Port-de-Paix
Acteur haïtien
Réalisateur haïtien